50 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 27 lipca, a finał 28 lipca.

Po zdobyciu złota na dystansie dwukrotnie dłuższym Amerykanka Simone Manuel zwyciężyła także w tej konkurencji z czasem 24,05. Srebrny medal zdobyła mistrzyni świata sprzed dwóch lat, Szwedka Sarah Sjöström (24,07), a brąz wywalczyła Cate Campbell (24,11) z Australii.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 27 lipca o 10:00 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 27 lipca o 20:17 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Swim-off 
Dogrywka (swim-off) rozpoczęła się 27 lipca o 22:33 czasu lokalnego.

Finał 
Finał rozpoczął się 28 lipca o 20:47 czasu lokalnego.

Przypisy 

K